Haldenbach ist der Name folgender Gewässer:
 Haldenbach (Airlinghoferbach), rechter Oberlauf des Airlinghoferbachs entlang der Gemeindegrenze von Iggingen zum Stadtteil Herlikofen von Schwäbisch Gmünd, der in die Rems mündet
 Haldenbach (Beibach), linker Zufluss des Beibaches nahe dem Verein der Gartenfreunde, Gemeinde Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Blinde Rot), linker Zufluss der Blinden Rot gegenüber der Papiermühle der Gemeinde Adelmannsfelden im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Federbach), linker Zufluss des Federbachs (zur Lein) bei Haghof, Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Lein) oder Dewanger Haldenbach, rechter Zufluss der Lein beim Weiler Rodamsdörfle von Dewangen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Pfrondorf, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
  Haldenbach (Rems), zwei direkte und ein indirekter Zufluss der Rems in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Haldenbach (Rems, Zimmern), rechter Zufluss vor und gegenüber Zimmern, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
 Haldenbach (Rems, Endersbach), linker Zufluss in Endersbach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis
 Stettener Haldenbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des vorigen bis zur Seemühle bei Stetten, Gemeinde Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Reutalbach), linker Quellbach des Reutalbachs, der von rechts zur Vorbach fließt. Siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Vorbach.
 Haldenbach (Rot), linker Zufluss der „Gschwender“ Rot (zur Lein bei Täferrot) gegenüber Schilpenbühl, Gemeinde Spraitbach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Steina), rechter Zufluss der Steina bei der ehemaligen Illmühle unterhalb Bettmaringen, Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zum Neckar in Nürtingen) nahe dem Haldenhof von Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Strümpfelbach), linker Zufluss des Strümpfelbachs (zur Rems) beim Stadtteil Weiler in den Bergen der Stadt Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haldenbach (Wörthbach), Zufluss des Wörthbachs bei Stadtteil Kirchdorf von Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu, Bayern. Siehe Liste der Gewässer im Flusssystem Mindel

Siehe auch:
 Haldenbächle
 Haldener Bach
 Haldengraben
 Haldenklinge
 Mühlhaldebach
 Zimmerhaldenbach, rechter Zufluss der Rems gegenüber dem Weiler Zimmern der Stadt Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg